Центральноевропейская женская баскетбольная лига 2011/2012 — является 5 сезоном ЦЕЖБЛ, в котором участвовали женские баскетбольные клубы из 4 стран: Чехия, Румыния, Словакия, Германия. Чемпионом лиги стал чешский клуб «Кара».

Регламент 
Турнир проводился в два этапа

1) предварительный — 8 команд в двух группах (по 4 в каждой) играли между собой по круговой системе дома и на выезде;

3) финальный — по две лучшие команды из каждой группы вышли в Финал четырёх, который проводился с 21 по 22 января 2012 года на площадке немецкого клуба «ТСВ 1880 Вассербург».

Участники

Турнир

Предварительный раунд

Группа «А»

Группа «В»

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

Символическая пятёрка турнира
  Дарина Мишурова (Кара),  Клаудия Поп (ЖБК Сату-Маре),  Ива Комжикова (Кара),  Крисси Гивенс (Баскет ИСИМ),  Кристалл Вон (ТСВ 1880 Вассербург)

Победитель 
  Андреа Вацкова  Ленка Ветровцова Петра Заплатова Катерина Кожумпликова  Ива Комжикова Габриэла Мервинска  Дарина Мишурова Анни Мякитало   Катерина Новакова Анежка Скоканова  Катерина Хиндракова Хана Шнайдрова  Главный тренер —  Мартин Петровицкий

Примечания

См. также 
 МЖРБЛ в сезоне 2011/2012
 Балтийская женская баскетбольная лига 2011/2012

Ссылки 
 Оф. сайт ЦЕЖБЛ

Центральноевропейская женская баскетбольная лига
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе